Karasin (, wiss. Transliteration ) ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Nikolajewitsch Karasin (1842–1908)
 Wassili Nasarowitsch Karasin (1773–1842)

ru:Каразин